В Македонии:
 Аэродром (община, Скопье) — община в Скопье

В Сербии:
 Аэродром (община, Крагуевац) — община в Крагуеваце